El Arco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Arco, Delstaten Mexiko, ort, 
 El Arco, Michoacán de Ocampo, ort, 
 El Arco, Veracruz, ort, 
 El Arco, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 
 El Arco, Jalisco, ort,

Spanien 

 El Arco (udde), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 El Arco (ort i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar